Illés Anna (1957–) tanár, műfordító
 Illés Anna  (1960–) grafikus
 Illés Anna (1994–) vízilabdázó